algemeen: kuil (dierenverblijf)
 Leeuwenkuil (VIER), een tv-programma op VIER

Zie ook 
 De Leeuwenkuil